Iturraspe  ist der Familienname folgender Personen:

 Ander Iturraspe (* 1989), spanischer Fußballspieler
 Gorka Iturraspe (* 1994), spanischer Fußballspieler